Bosznia-Hercegovina
Banja Lučica falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Lučica falu Barilović községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Lučica  falu Pozsarevác községben, a Branicsevói körzetben